Kondoa (früher auch Kondoa-Irangi) ist eine Stadt in der Dodoma-Region in Tansania. Sie ist die Hauptstadt des Distrikts Kondoa.

Geografie 
Die Einwohnerzahl stieg von 12.000 im Jahr 1978 auf 27.000 bei der Volkszählung 2012.

Lage 
Die Stadt liegt am Fluss Kondoa in 1370 Meter Seehöhe, etwa 160 Kilometer nördlich der Hauptstadt Dodoma.

Klima 
In Kondoa herrscht Steppenklima, das nach der effektiven Klimaklassifikation mit BSh bezeichnet wird. Im Jahresschnitt fallen weniger als 600 Millimeter Regen, besonders trocken sind die Monate Mai bis Oktober. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 17,8 Grad Celsius im Juli und 21,8 Grad im Februar.

Geschichte 
Im Ersten Weltkrieg stießen englische Truppen im April 1916 von Moshi kommend bei Kondoa auf deutsche Einheiten und besiegten diese. Wegen Erschöpfung der Mannschaft befestigten die Engländer ihre Position bei Kondoa und warteten auf Verstärkung. Ein Gegenangriff der Deutschen im Mai konnte abgewehrt werden.

Infrastruktur 
 Straße: Die Stadt liegt an der asphaltierten Nationalstraße von Dodoma nach Babati und Arusha.
 Flugplatz: Im Nordosten der Stadt liegt ein kleiner Flughafen mit einer 732 Meter langen und 50 Meter breiten Graspiste. Er wird von der Tanzania Airports Authority von Dodoma aus verwaltet.
 Gesundheit: In Kondoa befinden sich ein Distrikt-Krankenhaus und eine Krankenpflegeschule.

Sehenswürdigkeiten 
Bekannt ist die Stadt für die in ihrer Nähe gefundenen Felsenmalereien von Kondoa, die von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft wurden.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
 
Ort in Afrika